Cisneros steht für:

 Cisneros (Familienname), spanischer Familienname

Orte:
 Cisneros (Kolumbien), Gemeinde im Departamento de Antioquia, Kolumbien
 Cisneros (Palencia), Ort in der Provinz Palencia, Spanien
 Villa Cisneros, früherer Name von Ad-Dakhla, Stadt in der Westsahara

Siehe auch:
 Cisnerus